Ana de Médici (1553-1553) — filha de Cosme I de Médici, Grão-Duque da Toscana
Ana de Médici (1569-1584) — filha do grão-duque Francisco I de Médici
Ana de Médici, Arquiduquesa da Áustria (1616-1676) — filha do grão-duque Cosme II de Médici
Ana Maria Luísa de Médici (1667-1743) — filha do grão-duque Cosme III de Médici

Desambiguações de história
Família Médici